Приматоло́гия — раздел зоологии, изучающий современных и ископаемых приматов (около 400 видов обезьян, полуобезьян и других, кроме человека), их анатомию, эмбриологию, физиологию, происхождение, систематику, распространение и образ жизни.

Разделяется на: морфологию, палеонтологию, систематику, этологию приматов. Существуют международные и региональные общества приматологов, с 1966 года проводятся международные приматологичесике конгрессы.

Крупные приматологи 
 Галдикас, Бируте (р. 1946), специалистка по орангутангам, прожила четверть века в бамбуковой хижине на Борнео.
 Ладыгина-Котс, Надежда Николаевна (1889—1963), основательница Дарвиновского музея в Москве.
 Лапин Борис Аркадьевич (1921), научный руководитель ФГБУ НИИ МП РАМН (г. Сочи)
 Кузнецова, Тамара Георгиевна (1939) Руководитель лаборатории физиологии поведения приматов Института физиологии им. И. П. Павлова, доктор биологических наук
 Фирсов, Леонид Александрович (1920—2006) — профессор, директор Санкт-Петербургского приматологического центра
 Фосси, Дайан (1932—1985) — выдающаяся этолог и популяризатор охраны окружающей среды
 Джейн Гудолл (1934)
 Роберт Йеркс (1876—1956)
 Уленбрук, Шарлотта (Charlotte Uhlenbroek)
 Фоутс, Роджер (Roger Fouts)

Организации 
 Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН Санкт-Петербург
 Научно-исследовательский институт медицинской приматологии РАМН — Сочи
 Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии АНА — Сухум
 California National Primate Research Center — Дэвис, Калифорния, США
 German Primate Center (Deutsches Primatenzentrum) — Гёттинген, Германия
 Institute of Primate Research — Karen, Найроби, Кения
 Jane Goodal Institute
 Monkey World Ape Rescue Centre — Longthorns, Wareham, Dorset, Англия
 Oregon National Primate Research Center, Beaverton, Орегон, США
 Primate Research Institute (Inuyama City, Aichi Prefecture, Kyoto University, 1967-)
 Tsukuba Primate Center for Medical Science, National Institute of Infectious Diseases — Tsukuba Ibaraki, Япония
 Washington National Primate Research Center — Сиэтл, США
 Wisconsin Primate Research Center — Madison, Висконсин, США
 Primate Research Center of Emory University

Общества 
 American Society of Primatologists (ASP) — США
 Asociacion Primatologica Espanola — Испания
 Associação Portuguesa de Primatologia (APP) — Португалия
 Associazione Primatologica Italiana — Италия
 Australasian Primate Society
 Australian Primatology Society
 Deutsche Primatologische Gesellschaft — Германия
 European Federation of Primatology (EFP)
 International Primatological Society (IPS)
 Primate Society of Great Britain (PSGB)
 Primate Society of Japan — Япония
 Primate Specialist Group of Mammalogical Society of China — Китай
 Societe Francophone de Primatologie

Конгрессы 
 22-й Конгресс международного приматологического общества (XXII IPS Congress) — 2008, Эдинбург, Шотландия
 21-й Конгресс (XXI IPS Congress, Entebbe, Uganda) — 2006, Уганда
 20-й Конгресс (XX IPS Congress) — 2004, Турин, Италия
 19-й Конгресс (XIX IPS Congress) — 2002, Пекин, Китай
 18-й Конгресс (XVIII IPS Congress) — 7—12 января 2001, Аделаида, Австралия
 16-й Конгресс международного приматологического общества (XVI TH IPS Congress / XIX TH ASP Conference, Madison, Wisconsin) — 11—16 августа 1996, Висконсин, США
 2-й Конгресс (II IPS Congress) — 1968, Атланта, США
 1-й Конгресс (I IPS Congress) — 1966, Франкфурт, Германия

Журналы 
 African Primates (Кения, 1995-; National Museums of Kenya: Institute for Primate Research and Centre for Biodiversity with Zoo Atlanta)
 American Journal of Primatology  (США, 1981-; American Society of Primatology)
 Boletin de la Asociacion Primatologica Espanola (Испания)
 Gorilla Journal (Штутгарт, Германия; Journal of Berggorilla & Regenwald Direkthilfe)
 Folia Primatologica (1963-; European Federation for Primatology)
 International Journal of Primatology  (1980-; International Primatological Society)
 Journal of Medical Primatology
 Journal of Human Evolution
 Primate Eye (Великобритания, 1974-; Primate Society of Great Britain)
 Primates (Япония, 1957-; The Journal of the Japan Monkey Centre, Inuyama, Aichi)

Примечания

Литература 
 Гудолл Дж. В тени человека. — М.: Мир, 1974.
 Гудолл Дж. Шимпанзе в природе: Поведение. — М.: Мир, 1992. ISBN 5-03-000294-4
 Кузнецова Т. Г., Кузнецов Д. В., Шуваев В. Т. Колтушские шимпанзе. Изд. Palmarium Publishimg. 2013 ISBN 978-3-659-98196-8
 Кузнецова Т. Г., Сыренский В. И. Шимпанзе: онтогенетическое и интеллектуальное развитие в условиях лабораторного содержания. Изд. Политехника. 2006.
 Кузнецова Т. Г., Сыренский В. И.Рефлекс цели у приматов. изд. Л.Наука. Ленинградское отделение. 1990.
 Фирсов Л. А. И. П. Павлов и экспериментальная приматология. — Л.: Наука, 1982.
 Фосси Д. Гориллы в тумане. — М.: Прогресс, 1990.
 Фридман Э. П. Приматы. — М.: Наука, 1979.
 Фридман Э. П. Этюды о природе обезьян. Занимательная приматология. — М.: Знание, 1991. ISBN 5-07-000672-X

Ссылки 
 ФГБУ «НИИ медицинской приматологии» РАМН
 Антропоидник Института физиологии им. И. П. Павлова РАН
 Журнал Знание—сила
 World Directory of Primatologists
 Биографии приматологов
 «The multisensory representation of number in infancy»
 Primatology.org Блог приматологов мира.
 Журналы
 berggorilla.org
 gorillas.org
 janegoodall.org
 orangutan.org

Приматология
Разделы зоологии